Die Abkürzung JLI steht für:

 „Jetzt lerne ich“ im Titel von Lehrbüchern, Lehrvideos und anderen Lernmitteln
 Jewish Learning Institute, ein weltweites Institut zur Erwachsenenbildung
 Justice League International, eine Bezeichnung für das Superheldenteam im Comic Gerechtigkeitsliga

JLI